Монте-Кристо — может означать:

Топоним 
 Монтекристо () — остров в Средиземном море, принадлежащий Италии.
 Монтекристо — город и муниципалитет в Колумбии.
 Монтекристо () — национальный парк в Сальвадоре.
 Монте-Кристо () — замок в Порт-Марли, построенный А. Дюма-старшим после того, как роман «Граф Монте-Кристо» посетил успех.
 Монте-Кристо () — город и муниципалитет в департаменте Рио-Примеро провинции Кордова (Аргентина).

В искусстве 
 Граф Монте-Кристо () (1844—1845) — роман Александра Дюма, известного французского писателя.
 Монте-Кристо (2008) — российский мюзикл, написанный композитором Романом Игнатьевым на либретто Юлия Кима.
 Монте-Кристо (1989) — музыкальный альбом, саундтрек Александра Градского к фильму «Узник замка Иф».

Фильм 
 Экранизации одноимённого романа:
 Граф Монте-Кристо, США, 1908
 Монте-Кристо, США, 1912
 Граф Монте-Кристо, США, 1913
 Современный Монте-Кристо, США, 1917
 Монте-Кристо, США, 1922
 Монте-Кристо, Франция, 1929
 Граф Монте-Кристо, США, 1934
 Граф Монте-Кристо, (), Мексика, 1942
 Граф Монте-Кристо: Эдмон Дантес, (), Франция — Италия 1943
 Граф Монте-Кристо (), Франция—Италия, 1954.
 Граф Монте-Кристо, Мексика — Аргентина, 1954.
 Граф Монте-Кристо, (), Бразилия, 1956.
 Граф Монте-Кристо — телесериал (), Великобритания — США, 1956.
 Граф Монте-Кристо (), Франция — Италия, 1961. 
 Граф Монте-Кристо — 1966, сериал, Италия.
 Граф Монте-Кристо (), Великобритания — США — Италия, 1975.
 Граф Монте-Кристо, Франция — Италия — Германия, 1979, мини-сериал, 6 серий
 Узник замка Иф, СССР — Франция, 1988.
 Граф Монте-Кристо — 1998, сериал, Германия-Франция-Италия.

 Телесериалы:
 Монтекристо (2006) — телесериал, 145 серий, Аргентина — современное прочтение романа Дюма.
 Монтекристо (2006) — телесериал, Мексика.
 Монтекристо (2007) — телесериал, Чили.
 Монтекристо (2008) — российский телесериал, современное прочтение романа А. Дюма «Граф Монте-Кристо», ремейк одноимённого аргентинского сериала.

Другое 
 Монтекристо — ружья и пистолеты для развлекательной стрельбы.
  — сэндвич.